Войны клонов ()

«Звёздные войны» 
 Войны клонов — военный конфликт во вселенной «Звёздных войн».

Кинофильмы
 Звёздные войны. Войны клонов — трёхмерный анимационный кинофильм 2008 года, являющийся завязкой одноимённого телесериала.

Телесериалы
 Звёздные войны. Войны клонов — анимационный сериал, выпущенный в 2003 году.
 Звёздные войны. Войны клонов — трёхмерный анимационный телесериал 2008 года, продолжающий действие одноимённого фильма.

Игры
 Star Wars: The Clone Wars — видеоигра, выпущенная в 2002 году для платформ PlayStation 2, GameCube и Xbox.

Комиксы
 Clone Wars Adventures — серия комиксов от Dark Horse Comics.
 Star Wars: Clone Wars (комикс) — серия комиксов, выпускавшаяся с 2003 по 2006 год.

«Люди-X» 
 X-Men 2: Clone Wars — видеоигра 1995 года, выпущенная компанией Sega для Sega Mega Drive.